Amerikai Egyesült Államok
 Des Moines (Iowa), Iowa állam fővárosa
 Des Moines (Új-Mexikó)
 Des Moines (Washington)
 Des Moines, a Mississippi folyó ága